Morgan Ellis (né le  à Ellerslie dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2010, il est repêché à la  du repêchage de la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal. En 2012, il reçoit le trophée Kevin-Lowe. Le , il signe un contrat d'une année avec les Canadiens.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009|| Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ|| 53|| 0|| 6|| 6|| 45|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2009-2010|| Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ|| 60|| 4|| 25|| 29|| 56|| 5 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2010-2011|| Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 65 || 8 || 28 || 36 || 65 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2011-2012|| Screaming Eagles du Cap-Breton|| LHJMQ|| 34|| 7|| 18|| 25|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 26|| 8|| 19|| 27|| 38|| 11|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 2012 || Cataractes de Shawinigan || Coupe Memorial || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 71 || 4 || 4 || 8 || 57 || - || - || - || - ||  -
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 59 || 3 || 7 || 10 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 27 || 3 || 6|| 9 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Nailers de Wheeling || ECHL || 39 || 13 || 13 || 26 || 22 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 73 || 16 || 26 || 42 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 74 || 9 || 21 || 30 || 36 || 10 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018|| Skellefteå AIK || SHL ||39 ||0 ||5 ||5 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || Färjestad BK || SHL ||9 ||4 ||1 ||5 ||4 ||6 ||0 ||1 ||1 ||27 
|-
|2018-2019 || Kölner Haie || DEL || 52|| 12|| 22|| 34|| 26|| 11|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2019-2020 || HK Sotchi || KHL ||54 ||1 ||16 ||17 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Dinamo Riga || KHL ||17 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || ERC Ingolstadt ||DEL || 38|| 4|| 19|| 23|| 36|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2021-2022 || Eisbären Berlin || DEL ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
 2011-2012 : trophée Kevin-Lowe, remis au meilleur défenseur défensif de la LHJMQ.

Notes et références 

Naissance en avril 1992
Naissance dans le comté de Prince (Île-du-Prince-Édouard)
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Kölner Haie
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Eisbären Berlin